Las ratas puede referirse a:

Las ratas, novela del escritor argentino José Bianco, publicada en 1943.
Las ratas, novela del escritor español Miguel Delibes, publicada en 1962.
Las ratas, película argentina de 1963, basada en la novela homónima de José Bianco y dirigida por Luis Saslavsky.
Las ratas, película de España dirigida por Antonio Giménez Rico en 1998.